Le gouvernement Rachid Sfar est le sixième gouvernement tunisien formé après l'indépendance et le quatrième formé après la restauration du poste de Premier ministre. Son chef, Rachid Sfar, est nommé Premier ministre le  et assure sa fonction jusqu'au , date à laquelle Zine el-Abidine Ben Ali est nommé pour lui succéder.

Le gouvernement est précédé par le gouvernement Mohamed Mzali, dont le Premier ministre est révoqué pour son rapprochement avec les islamistes, et remplacé par le gouvernement Zine el-Abidine Ben Ali.

Composition initiale 
Le gouvernement compte onze ministres dont une femme, Souad Yaacoubi, ministre de la Santé publique.

Ministres

Secrétaires d'État

Remaniements 

Sfar